Канлыбаев — казахская фамилия.

Известные носители:
 Канлыбаев, Ораз Мусагалиевич (1931—1978) — советский конькобежец.
 Канлыбаева, Жамал Мусагалиевна (1923—1974) — советский геолог.